Adèle Exarchopoulos (née en 1993), actrice française ;
  (1874-1960), professeur d'université grec.

Patronyme grec